Nicéphore Bryenne

 Nicéphore Bryenne, général de l'empereur grec Michel Parapinace ;
 Nicéphore Bryenne, fils du précédent.